Cihan ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname persischer Herkunft mit der Bedeutung „Welt; Weltall, Universum“. Der Vorname tritt häufiger bei Männern auf.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Cihan Anadologlu (* 1981), deutscher Bartender, Gastronom und Autor
 Cihan Bolat (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Cihan Can (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Cihan Haspolatlı (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Cihan Inan (* 1969), türkisch-schweizerischer Regisseur und Drehbuchautor
 Cihan Kaptan (* 1989), türkischstämmiger deutscher Fußballspieler
 Cihan Özkara (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Cihan Özkaymak (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Cihan Tasdelen (* 1975), türkischer Fußballspieler und deutscher Fußballtrainer
 Cihan Topaloğlu (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Cihan Yasarlar (* 1993), deutsch-türkischer E-Sports-Spieler
 Cihan Yeşilırmak (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Cihan Yıldız (* 1995), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Cihan Yılmaz (* 1983), deutsch-türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Veysel Cihan (* 1976), türkischer  Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname